Geografia:
El Poble-sec, un nucli de població de les Masies de Voltregà.
El Poble-sec, un nucli de població de la Seu d'Urgell.
El Poble-sec, un nucli de població de Sant Quirze del Vallès.
 El Poble-sec, un dels barris de Barcelona.